Sezon 2009 był 44. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Kongo. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów, grając systemem kołowym. Tytułu nie obroniła drużyna CARA Brazzaville. Nowym mistrzem Kongo został zespół Diables Noirs Brazzaville.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Championnat National MTN

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Republice Konga
2009 w piłce nożnej
2009 w Afryce